Miejscowości w USA:
 Lakefield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Lakefield (ang. Lakefield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Luce
 Lakefield (ang. Lakefield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw